Osoby o tym nazwisku:
 Anwar Kalijew – radziecki żołnierz
 Gabdołła Kalijew – kazachski językoznawca
 Rasuł Kalijew – kazachski zapaśnik